Светлана Лвовна Гейман (), по-известна с артистичния си псевдоним Линда, е руска певица, чийто стил включва трип-хоп, електронни, фолк и рок елементи.

Биография 
Родена е на 29 април 1977 г. в Кентау, Казахска ССР. Мести се със семействоно си в Москва през 1990 г.

Записва първите си няколко песни през 1993 г. Започва работа с руския продуцент Максим Фадеев през 1994 г.

Линда има реализирани продажби от над 3 милиона броя в Русия. Най-успешният ѝ проект е вторият ѝ студиен албум „Ворона“ с продажби, надхвърлящи 1,5 милиона броя.

Дискография

Албуми

Сингли

Външни препратки 
 Сайт на настоящия проект на Линда Bloody Cherries
 Линда в Last.fm

Родени в Казахстан
Руски рок певци
Руски поп певци
Руски певици
Псевдоними